Jean-Claude Chambellan Duplessis – orafo, scultore e modellatore di porcellane francese
 Jean Duplessis-Bertaux – incisore e disegnatore francese
 Jerry Duplessis – produttore discografico e compositore haitiano
 Joseph Duplessis – pittore francese
 Lucile Duplessis – rivoluzionaria francese
 Marie Duplessis – arrampicatrice sociale francese
 Philippe Duplessis-Mornay – scrittore, politico e teologo francese